B 172 bezeichnet:
 die Bundesstraße 172 in Deutschland
 die Walchseestraße in Österreich

Abkürzung